Cet article a pour but de présenter de façon synthétique toute l'année 2017 à la radio, et cela pour tous les pays du monde.

Contrairement à l'année 2016, on ne retient plus désormais les manifestations musicales régulières organisées par les stations de radio ni les invitations de chanteurs faisant de la promotion à l'antenne, présentées à tort comme événementielles. De même, les émissions de radio délocalisées dans le cadre d'un événement sociétal ou culturel ne sont plus systématiquement reportées dans cette chronologie.

D'une façon générale, 2017 à la radio est un article plus sélectif que ses équivalents des années précédentes. On ne retiendra en général que l'actualité des radios de caractère national ou international, afin de ne pas se perdre dans les détails des radios locales.

Stations de radio dans le monde

Apparues en 2017

Disparues en 2017

Actualité du média radio en 2017

Événements politiques 
  : restrictions budgétaires massives en vue pour l'audiovisuel public aux États-Unis, sitôt Donald Trump installé à la Maison-Blanche.
  : le peuple suisse est consulté car le gouvernement envisage de donner aux radios régionales davantage d'autonomie à partir de 2020.
  : la société de l'audiovisuel public en Israël est dissoute brutalement par Benyamin Nétanyahou, entraînant départs et licenciements.

Événements économiques 
  janvier : du fait d'exigences trop élevées en matière de royalties demandés à la radio publique bulgare, celle-ci ne diffuse plus que des titres d'avant 1945.
  : Star Radio Cambridge est vendue par son propriétaire, UKRD, à un groupe local, ce qui témoigne de l'activité du marché du rachat de radios au Royaume-Uni.
  : NRJ Group arrive au Maroc avec la création d'une webradio en partenariat avec l'opérateur marocain Radio Planète.
  : la BBC annonce que plusieurs radios locales vont disparaître des ondes moyennes en .
  : la première radio publique slovène, Radio Slovenia Prvi, cesse définitivement d'émettre en ondes moyennes, l'émetteur fonctionnant depuis 90 ans.

Événements sociétaux 
  : Bauer, deuxième groupe de radios privées au Royaume-Uni, a collecté, durant Noël 2016,  de Livres de dons pour son œuvre caritative.
  : journée mondiale de la radio sous l'égide de l'UNESCO, avec pour thème « la radio c'est vous ».
  : Frédéric Bastien de Bel RTL est au cœur du Carnaval de Binche durant 24 heures.
 du 11 au  : à l'occasion de la venue du pape François au sanctuaire de Notre-Dame de Fátima, au Portugal, RCF met en place une programmation spéciale.
 12 et  : Radio Notre-Dame installe ses studios à Fátima pour la célébration du centenaire des apparitions de la Vierge Marie.
 du 8 au  : avec le soutien de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, RCF propose une programmation spéciale.
 du  au , RCF effectue une programmation spéciale pour les  de la Réforme et du protestantisme.
 du 20 au  : RCF organise un Radio Don, une semaine d'événements, partout en France, et une programmation spéciale pour les 64 radios du réseau.
 du  au  :  du Nostalgie Magic Tour dans le but d'offrir des jouets à des milliers d'enfants.
  décembre : la journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion pour Africa n°1 de mener une campagne de sensibilisation au dépistage du VIH.
 du 17 au  : sur la Grand-Place de Nivelles, VivaCité centralise la  de l'opération caritative Viva for Life au profit de l'enfance déshéritée.

Événements culturels 
  : de l'Inde à l'Islande, La Première fait vivre en direct à ses auditeurs le réveil des oiseaux à travers le monde, selon l'émission irlandaise Dawn Chorus.
  : pour l'année 2017, le NRJ Music Tour en Belgique débute à Bruxelles.
  : la  des Angels Music Awards, récompensant la musique d'inspiration chrétienne, est retransmis en direct sur RCF depuis l'Olympia.
 du 13 au  : les radios membres de la Ferarock sont en direct depuis le Dour Festival, en Belgique, pour sa .
 21 et , 9 et  : en Belgique, les équipes de NRJ, Nostalgie et Chérie jouent une pièce de Jean-Michel Ribes au Centre Culturel de Rixensart.
 du 18 au  : après les votes des auditeurs, la  des Fun Radio DJ Awards récompense les lauréats depuis Amsterdam.

Événements sportifs 
  : match d'ouverture de la coupe d'Afrique des nations de football 2017, à Libreville (Gabon), couvert en direct par Africa no 1, en partenariat avec BBC Afrique.
  : Radio Monaco couvre le deuxième Grand Prix électrique de Monaco,  de la saison mondiale.

Considérations techniques et progrès en 2017 
  janvier : selon le WorldDAB, le taux d'équipement de récepteurs DAB dans le monde est de plus de  en postes vendus.
  : extinction du premier émetteur analogique, dans le processus de disparition de la FM analogique en Norvège.
 du 29 au  : lors du Salon de la Radio de Paris, WinMédia, PHF et Reezom présentent un studio entièrement automatisé avec les dernières technologies IP Audio.
  : des scientifiques de l'université de Cornell ont mis au point une puce pour simplifier la gestion des interférences sur les bandes radio.
  : la société bordelaise WorldCast Systems lance un réémetteur solaire très économique et résistant aux conditions environnementales.
  : en Belgique, La Première est désormais diffusée sur la chaîne bruxelloise BX1, un flux vidéo continu et optimisé accompagnant les émissions.
  : la croissance des ventes de récepteurs DAB continue en Europe, avec notamment une croissance de 20 % en France et de 80 % en Belgique, sur un an.
  : on apprend que Broadcast Partners lance des émetteurs DAB+ à faible puissance sur le sol néerlandais, à la portée des bourses des petites radios locales.
  : 56 % de la population européenne peut recevoir un signal en DAB+.
  : GfK indique que les ventes de récepteurs DAB+ ont bondi de 30 % en un an, sur les neuf pays en Europe couverts par l'étude.
  : en Suisse, la part des programmes de radio écoutés en mode numérique s'élève à 57 %, grâce notamment au DAB+.
  : en Europe, les principaux constructeurs automobiles proposent le DAB en première monte (98 % en Norvège, 87 % au Royaume-Uni, 66 % en Suisse).
  : le rapport du WorldDAB indique que  de récepteurs RNT ont été vendus en Europe et Asie-Pacifique, contre 48 un an auparavant.
  : les autorités suisses confirment que les radios FM cesseront d'émettre à la fin de l'année 2024 pour s'approprier le DAB+.
  : la Norvège a définitivement arrêté la FM, le pays écoutant désormais la radio numérique terrestre.
  : en Suisse, l'administration a libéré un bloc de fréquences DAB+ supplémentaires pour chacune des régions alémanique, romande et italienne.

Conférences, séminaires, salons et festivals en 2017 
  : le  radiophonique romand, réunit à Neuchâtel, aborde le thème de la couverture des situations de crise à la radio.
 du 19 au  : les Radiodays Europe se tiennent au Rai Convention Center d'Amsterdam.
  : un colloque sur les enjeux du journalisme se tient à Paris, sous l'égide de l'Unesco, pour que chercheurs, journalistes et représentants des médias débattent.
 du 16 au  : le WorldDAB est présent au MedPi de Monaco, le salon professionnel au service du développement de la distribution grand public des loisirs numériques.
  : l'Alliance des radios communautaires du Canada, représentant  d'expression francophone ou acadienne, dévoile son plan stratégique pour 2017-2020.
  : la première édition du Podcast Day se déroule à Copenhague avec la présence des professionnels du secteur. 
  : les constructeurs automobiles, leurs fournisseurs et les radiodiffuseurs de toute l'Europe se réunissent pour le WorldDab Automotive Event à Munich.
  : cette édition du Swiss Radioday se déroule au Kaufleuten de Zurich, en Suisse, édition placée sous le signe des contenus.
 du 14 au  : l'International broadcasting convention (IBC) destiné aux professionnels du divertissement et de la communication se tient à Amsterdam.
 7 et  : l'assemblée générale du WorldDAB se tient à Paris.

Nominations à des postes-clés en 2017 
  mai : Pascal Crittin entre en fonction à la direction de la RTS après l'audition de six candidats par un comité interne à l'entreprise.
  : on apprend qu'Emmanuel Mestdag a été nommé directeur des programmes de Bel RTL.
  : Karim Ibourki succède à Dominique Vosters à la tête du CSA belge.
  : Olivier Schrameck prend la présidence du Réseau des instances de régulation méditerranéennes (RIRM).

Carrières des animateurs ou autres collaborateurs en 2017 
  : Jonas Schneiter est passé de la station de radio publique suisse Couleur 3 à La , pour animer une nouvelle émission. 
  : Nigel Farage, ancien leader du parti UKIP qui a milité pour le Brexit, obtient une émission quotidienne d'une heure en soirée sur LBC, la radio talk d'Angleterre.
  : Dominique Duforest, nouvellement arrivé sur CM-Broadcast, propose deux chroniques ayant trait au monde du rock et de la pop.  
  : Ingrid Franssen rejoint Bruno Fernandez à la présentation de la matinale de Nostalgie Belgique.
  : Vincent Kante est recruté par Bel-RTL pour participer à l'émission On refait le monde animée par Patrick Weber.

Prix en 2017 

 Prix du journalisme des MFP : le lauréat de la  est Fabrice Gérard, de la RTBF, pour son reportage Les attentats de Bruxelles : les victimes un an après.
 Prix Philippe Chaffanjon 2017 (catégorie reportage haïtien) : le prix est revenu à « Le prix d’une pièce d’identité » réalisé par Robenson Henry.

Anniversaires en 2017 
 du  au  : Radio Monaco, qui a , organise un concours pour gagner un repas gastronomique dans une nacelle au-dessus du Casino de Monte-Carlo.
 du  au  : Flaix FM, première radio dance catalane, fête ses  via une exposition au musée Palau Robert de Barcelone.
  : la radio musicale jeune BBC Radio 1 fête ses  en invitant notamment des grands noms du showbusiness et en créant une RNT temporaire.
  : pour ses , le CSA, en Belgique, propose, aux Halles Saint-Géry, une conférence destinée aux professionnels du secteur.

Décès en 2017 
 Brunhilde Pomsel, secrétaire de Joseph Goebbels pendant la guerre, ayant travaillé pour des radios allemandes jusqu'en 1971, est morte le  à .
 Gianni Boncompagni, présentateur de radio italien, ainsi que réalisateur, scénariste et parolier, est mort à Rome le  à l'âge de .
 Mohamed Akkari, animateur de radio tunisien, est mort le  d'un arrêt cardiaque, à l’âge de , à la suite d'une opération chirurgicale de la vésicule biliaire.
 Paolo Limiti, connu pour être l'auteur des émissions de radio de Mike Bongiorno, est mort à Milan le  à l'âge de , des suites d'une longue maladie.
 Grzegorz Miecugow, journaliste polonais de radio et télévision, est mort à Varsovie à , le , d'un cancer du poumon.

Annexes

Références

Crédit d'auteurs

Liens externes 
 Site www.lalettre.pro : site de référence pour l'actualité radio.
 Site www.ozap.com : site de référence pour tous les médias.
 Site www.technic2radio.fr : site du broadcast radio.